Mercœur puede referirse a:
 Mercœur,  comuna de Corrèze (Francia).
 Mercœur, comuna de Alto Loira (Francia).